Виктор Иванович Кри́пченко (10 июля 1948, Львов — 22 октября 2019, Киев) — советский и украинский кинооператор.

Биография 
Родился 10 июля 1948 года во Львове в семье учителей. Окончил операторский факультет ВГИКа (1974). 

С 1974 года — оператор «Укркинохроники».

Член Национального союза кинематографистов Украины.

Скончался 22 октября 2019 года в Киеве. Похоронен на Северном кладбище.

Фильмография 
 1974 — О дружбе поёт Украина (в соавторстве); Украина сегодня;
 1975 — Суперкубок
 1976 — Сад полон солнца; Александр Бойченко; Огни Приднепровья" (в соавторстве с И. Бабушкиным и Э. Л. Тимлиным; Диплом X Всесоюзного кинофестиваля, Рига, 1977); Этот тяжелый ручной мяч
 1974, 1977 — Советская Украина. Годы борьбы и побед" (фильмы 1 и 3-й: «Начало пути»; «Путь свершений»
 1978 — Верность
 1980 — Вышивки красота нетленная; Вячеслав Павлович Губенко, хирург; Мария с Малой земли" (в соавторстве); Живи, человек" ''(II Приз XIV Всесоюзного кинофестиваля, Вильнюс, 1981)
 1981 — Слушайте, слушайте Бетюка!; Не тронь меня!; Какая Марья без Ивана; Монолог матери
 1982 — Нестареющее сердце поэта
 1989 — Июльские грозы (дилогия: «Забастовка» (1989) и «Выброс» (1991, в соавторстве с С. Тимофеевым; реж. А. Карась и В. Г. Шкурин)
 1991 — Неизданный альбом
 1992 — Оглянись на осень
 1997 — К отчему порогу

Награды и премии 
 Государственная премия СССР (1988) — за документально-публицистический фильм «Чернобыль. Хроника трудных недель» (1987) производства Украинской СХДФ
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1993) — за документальную кинодилогию «Июльские грозы» («Стачка», «Выброс»)

Примечания

Литература 
 Союз кинематографистов Украины. К., 1985. — С.85;
 Шевченковские лауреаты: 1962—2001. К., 2001. — С.281.

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов Украины